Voici la liste des planètes mineures numérotées de 322001 à 323000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 322001 à 323000

322001-322100

322101-322200

322201-322300

322301-322400

322401-322500

322501-322600

322601-322700

322701-322800

322801-322900

322901-323000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000